Mosesson är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 112 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternament Mosesson
 Ester Mosesson (1891–1966), skolledare
 Gustav Mosesson (1877–1965), skolman och politiker, folkpartist
 Hampus Mosesson (född 1982), snowboardåkare
 Hans Mosesson (född 1944), musiker, skådespelare, teaterregissör
 Måns Mosesson (född 1983), journalist

Se även
 Ester Mosessons gymnasium

Källor

Svenska efternamn